Hangay György (1936–2015) magyar gyógyszerész
 Hangay György (1941) Ausztráliában élő magyar író